Europamesterskabet i curling 2011 for herre- og kvindehold var det 37. EM i curling gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af European Curling Federation, og A- og B-EM blev afviklet i Moskva i Rusland i perioden 2. – 10. december 2011 med deltagelse af 20 kvinde- og 26 herrehold. C-EM blev spillet i Tårnby, Danmark i perioden 30. september – 5. oktober 2011, hvor ti kvinde- og ni herrehold spillede om to ledige pladser ved B-EM.

Mændenes EM-titel blev for femte gang i mesterskabets historie (og anden gang i træk) vundet af Norge, som med Thomas Ulsrud i spidsen besejrede Sverige med 7-6 i finalen. Bronzemedaljerne gik til Danmark' forsvarende EM-sølvvindere under ledelse af Rasmus Stjerne, som besejrede Tjekkiet i bronzekampen.

Kvindernes mesterskab blev vundet af Skotlands hold med Eve Muirhead som skipper, der i finalen slog Margaretha Sigfridssons hold fra Sverige med 8-2. Det var kun anden gang at Skotland vandt EM for kvinder – første gang var ved det allerførste EM i 1975. Danmark blev repræsenteret af Lene Nielsens hold, som endte på fjerdepladsen efter at have tabt 7-13 til Rusland i kampen om bronzemedaljerne.

EM-turneringerne fungerede endvidere som VM-kvalifikation, og i mændenes turnering kvalificerede Norge, Sverige, Danmark, Tjekkiet, Skotland, Tyskland og Frankrig sig til VM, hvortil Schweiz som værtsland allerede var kvalificeret. Hos kvinderne gik Skotland, Sverige, Rusland, Danmark, Tyskland, Italien, Schweiz og Tjekkiet videre til VM 2012.

Mænd 

Mesterskabet var opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen, blev rykket ned i B-gruppen. B-gruppen bestod af 16 hold, der spillede om to oprykningspladser til A-gruppen. Både A- og B-turneringen blev spillet i arenaen Megasport i Moskva. C-turneringen, hvorfra de to bedste hold kvalificerede sig til B-EM, blev afholdt i Tårnby i Danmark. 

Ud over EM-titlen spillede holdene om syv ledige pladser ved VM i 2012 i Basel. De seks bedst placerede hold ved A-EM, bortset fra Schweiz, der som værtsland er automatisk deltager, kvalificerede sig direkte til VM: Norge, Sverige, Danmark, Tjekkiet, Skotland og Tyskland. Nr. 7 ved A-EM (fraregnet Schweiz), dvs. Frankrig, vandt 2-0 i bedst af tre kampe mod vinderen af B-EM, Rusland, om den sidste VM-plads.

A-EM

Grundspil

Slutspil

Samlet rangering

B-EM 

23 hold var tilmeldt B-EM, så de ni lavest rangerede hold ved sidste EM måtte spille kvalifikation. Kvalifikationen (C-EM) blev spillet i Tårnby, Danmark den 30. september – 5. oktober 2011, hvor Polen og Litauen sikrede sig de sidste to pladser ved B-EM.

De 16 hold i B-EM var opdelt i to grupper med otte hold i hver. I hver gruppe spillede holdene en enkeltturnering alle-mod-alle, og de to bedste hold fra hver gruppe gik videre til slutspillet, der afvikledes som et Page playoff. Vinderen og nr. 2 ved B-EM, Rusland og Ungarn, rykkede op i A-gruppen, og Rusland fik endvidere muligheden for at kvalificere sig til VM 2012 i en dyst i bedst af tre kampe mod A-EM's nr. 8, Frankrig, som russerne imidlertid tabte med 0-2 i kampe.

Nr. 3 til 14 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM. Holdene, der sluttede som nr. 15 og 16, måtte året efter spille C-EM som kvalifikation til B-EM.

Rød gruppe

Blå gruppe

Slutspil

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede ni hold om to ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden 30. september – 6. oktober 2011 i Tårnby Curling Club i Tårnby i Danmark. De ni deltagende hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. De to bedst placerede hold kvalificerede sig til B-EM, og spillede endvidere om C-EM-titlen i en finalekamp.

Turneringen blev vundet af Polen, som i finalen besejrede Litauen med 7-6. Dermed gik de to hold videre til B-EM senere på året.

Grundspil

Finale

Samlet rangering

VM-kvalifikation 

De seks bedste hold fra A-EM (fraregnet Schweiz, der som VM-værtsland var automatisk deltager) kvalificerede sig direkte til VM 2012 i Basel. Den sidste europæiske VM-plads gik til vinderen af en dyst bedst af tre kampe mellem A-EM's nr. 7 (fraregnet Schweiz), dvs. Frankrig og vinderen af B-EM, Rusland. Frankrig vandt dysten med 2-0 i kampen og sikrede sig dermed den sidste europæiske VM-plads.

Kvinder 

Mesterskabet var opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen, blev rykket ned i B-gruppen, mens de to bedste hold fra B-EM rykkede op i A-gruppen. Både A- og B-turneringen blev afviklet i arenaen Megasport i Moskva. C-turneringen, hvorfra de to bedste hold kvalificerede sig til B-EM, blev afholdt i Tårnby i Danmark i perioden 30. september – 6. oktober 2011.

Holdene spillede endvidere om otte ledige pladser ved VM i 2012 i Lethbridge, Alberta, Canada. De syv bedst placerede hold ved A-EM, Skotland, Sverige, Rusland, Danmark, Tyskland, Italien og Schweiz, kvalificerede sig direkte til VM. Nr. 8 ved A-EM, Tjekkiet, vandt 2-0 i bedst af tre kampe mod vinderen af B-EM, Ungarn, om den sidste VM-plads.

A-EM

Grundspil

Slutspil

Samlet rangering

B-EM 

Der var tilmeldt 18 hold til B-EM, og derfor måtte de ti lavest rangerede hold spille kvalifikation (C-EM) om de sidste to ledige pladser ved B-EM. C-EM fandt sted i Tårnby, Danmark i perioden 30. september – 6. oktober 2011, hvor Polen og Slovakiet sikrede sig de to B-EM-pladser.

De 10 hold i B-EM spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og de fire bedste hold gik videre til slutspillet, der afvikles som et Page playoff. Vinderen og nr. 2 ved B-EM, Ungarn og Finland, rykkede op i A-gruppen, og Ungarn fik endvidere muligheden for at kvalificere sig til VM 2012 i en dyst i bedst af tre kampe mod A-EM's nr. 8, Tjekkiet, som tjekkerne imidlertid vandt med 2-0 i kampe.

Nr. 3 til 8 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM, mens holdene, der sluttede som nr. 9 og 10, blev rykket ned i C-EM, hvorfra de dog fik muligheden for at kvalificere sig til det efterfølgende B-EM.

Grundspil

Slutspil

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede ti hold om to ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden 30. september – 6. oktober 2011 i Tårnby Curling Club i Tårnby i Danmark. De ti deltagende hold var opdelt i to grupper med fem hold, som hver spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. De to bedst placerede hold kvalificerede sig til B-EM, og spillede endvidere om C-EM-titlen i en finalekamp.

Turneringen blev vundet af Polen, som i finalen besejrede Slovakiet med 8-4. Dermed gik de to hold videre til B-EM senere på året.

Gul gruppe

Grøn gruppe

Finale

Samlet rangering

VM-kvalifikation 

De syv bedste hold fra A-EM kvalificerede sig direkte til VM 2012. Den sidste europæiske VM-plads gik til vinderen af en dyst bedst af tre kampe mellem A-EM's nr. 8, Tjekkiet, og vinderen af B-EM, Ungarn. Denne dyst blev vundet af Tjekkiet med 2-0 i kampe, og dermed sikre tjekkerne sig den sidste europæiske VM-plads.

Kilder / eksterne henvisninger 
A- og B-EM
Le Gruyère European Curling Championships 2011 Moscow Russian Federation   
WCF Results & Statistics – Le Gruyère European Curling Championships 2011 – Men  
WCF Results & Statistics – Le Gruyère European Curling Championships 2011 – Women  

C-EM
European Curling Championships C group – 2011 Taarnby Denmark 
WCF Results & Statistics – European C Group Curling Championships 2011 – Men  
WCF Results & Statistics – European C Group Curling Championships 2011 – Women

Noter 

2011
Curling i 2011
Curling i Rusland
Sport i Moskva